Con il termine oculo si identificano:

Famiglie 
da Oculo, nobilie famiglia di Mantova, ricchi possidenti terrieri, sostenitrice dei Bonacolsi, signori della città

Architettura 
Oculo, piccola apertura di forma circolare oppure ovale